Mužská dvouhra Estoril Open 2019 probíhala na přelomu dubna a května 2019. Do singlové soutěže estorilského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl portugalský tenista João Sousa, kterého ve druhém vyřadil čtvrtý nasazený Belgičan David Goffin.

Vítězem se stal 20letý nejvýše nasazený Řek Stefanos Tsitsipas, jenž ve finále zdolal Uruguayce Pabla Cuevase po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Open 13 Provence připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první antukový. Celkově 25. vítězné utkání v roce 2019 jej posunulo na druhé místo statistik za Daniila Medveděva.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2019
ATP Tour 2019